Марија Медичи (; Фиренца, 26. април 1575 — Келн, 4. јул 1642) је била ћерка Франческа I Медичија и француска краљица, друга жена Анрија IV. Када је Анри IV био убијен 1610. било јој је додељено регентство које је обављала током седам година у име свог малолетног сина, Луја XIII. Луј је 1617. године преузео власт путем државног удара.

Детињство и младост 
Марија Медичи рођена је у Фиренци, Италија као ћерка Франческа I Медичија. Била је једна од седморо деце али су само она и њена сестра преживеле детињство.

Изгнанство и смрт 
Напустивши Француску, Марија се упутила у Монс, где је затражила азил од своје рођаке која је владала Низоземском, Изабел Кларе Еугеније, кћерке шпанског краља Филипа II и Изабеле Валоа, кћерке Катарине Медичи. У Низоземској је била примљена са свим почастима. Убрзо је почела да планира повратак у Француску у пратњи војске и збацивање Ришељеа.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1575.
Умрли 1642.
Италијани
Породица Медичи
Француске краљице
Династија Бурбон